Retardador puede referirse a:

 Retardador (química), un agente químico que ralentiza una reacción química.
 Retardador (ingeniería), un dispositivo para ralentizar grandes camiones, camiones, autobuses, autocares y otros vehículos.
 Retardador (ferrocarril), un dispositivo para desacelerar los vagones de mercancías a medida que se clasifican en trenes
 Retardador acrílico, un agente químico agregado a la pintura acrílica de bellas artes para disminuir su corto tiempo de secado.